Mi3, Mi-3, Mi 3 peut faire référence à:

 mi3 ou mille cubique, une unité de volume
 Mil Mi-3, un projet hélicoptère
 Mission impossible 3, un film tourné en 2000
 MI3, la section n°3 du renseignement militaire britannique
 3eme district du congrès du Michigan
 The Curse of Monkey Island, un jeu sur ordinateur
 Mi 3 un smartphone de la marque chinoise Xiaomi Tech